Суперкубок Италии по футболу 2018 — 31-й розыгрыш Суперкубка Италии, прошедший между чемпионом и обладателем кубка страны. В этом матче в третий раз сошлись «Ювентус» и «Милан», выигравшие данный трофей по 7 раз, но так как «Ювентус» в прошедшем сезоне сделал дубль, их соперниками стал финалист Кубка «Милан».

Игра состоялась 16 января 2019 года за пределами Италии, в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Детали матча

Примечания 

2018
Матчи ФК «Ювентус»
Матчи ФК «Милан»
Футбол в Италии в 2018 году
Европейские национальные футбольные суперкубки в сезоне 2018
Январь 2018 года
События 16 января
Джидда
Спорт в Саудовской Аравии в 2018 году
Футбольные соревнования в Саудовской Аравии